Zollverein steht für:

 Zeche Zollverein, ehemalige Zeche und Weltkulturerbe in Essen
 Kokerei Zollverein, ehemalige Kokerei und Weltkulturerbe in Essen
 Zollverein-Kubus, ein architektonisch innovatives Gebäude, das von der Folkwang Universität genutzt wird
 Deutscher Zollverein, ab 1834 handelspolitischer Zusammenschluss deutscher Staaten
 Verschiedene regionale Vorgängerorganisationen des Deutschen Zollvereins:
Süddeutscher Zollverein (Januar 1828)
Preußisch-Hessischer Zollverein (Februar 1828)
Mitteldeutscher Handelsverein (Mai 1828)
Zoll- und Handelsverein der Thüringischen Staaten (1833)